Palatine (groupe) peut désigner :
 Emma Bell Clifton (1874-1922), écrivaine, scénariste et actrice américaine ;
 Emma Bell (1986-), actrice américaine.